L'aire urbaine de Rodez est une aire urbaine française constituée autour de la ville de Rodez, chef-lieu de l'Aveyron.

L'aire urbaine de Rodez compte  habitants en 2017.

Caractéristiques 

En 2020, l'Insee définit un nouveau zonage d'étude : les aires d'attraction des villes. L'aire d'attraction de Rodez remplace désormais son aire urbaine, avec un périmètre différent.

L'aire urbaine de Rodez est composée de 38 communes, toutes situées dans l'Aveyron.

L’aire urbaine de Rodez appartient à l’espace urbain de Rodez-Decazeville.

Son pôle urbain est l'unité urbaine de Rodez, formée en 2010 des 6 communes de Rodez, Le Monastère, Olemps, Sébazac-Concourès, Luc-la-Primaube et Onet-le-Château.

Composition 

Liste des communes appartenant à l'aire urbaine de Rodez selon la nouvelle délimitation de 2010 et sa population municipale en 2017 (liste établie par ordre alphabétique) :

Évolution démographique 

L'évolution démographique ci-dessous concerne l'aire urbaine selon le périmètre défini en 2010.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Communes de l'Aveyron
 Aire urbaine de Decazeville
 Aire urbaine de Millau
 Aire urbaine de Villefranche-de-Rouergue
 Espace urbain
 Espace urbain (France)

 
Rodez
Rodez
Rodez